Feketić (Baranjska županija) ili Fejket, (mađ. Feked), selo u Mađarskoj
 Feketić (Mali Iđoš, Srbija), selo u Srbiji u autonomnoj Vojvodini